Горловка:

 Горловка — город областного значения в Донецкой области Украины.
 Горловка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Горловка — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Горловка — каменный метеорит-хондрит типа H3-4.
 Горловка — река в Парфеньевском районе Костромской области.